Michael Saward ist der Name folgender Personen:

* Michael Saward (General) (1840 – 1928), britischer General und Lieutenant Governor of Guernsey 
 Michael Saward (Priester) (1932 – 2015), britischer Priester, Autor und Kirchenlieddichter 
 Michael Saward (Politikwissenschaftler) (* 1960), australischer Politikwissenschaftler